SM U-120 – sottomarino della kaiserliche Marine varato nel 1918
 U-120 – sottomarino della Kriegsmarine varato nel 1940